Drop har flere betydninger:

 Perifert venekateter, ofte kaldet venflon eller drop.
 Infusion – indgift af væske eller medicin i blodbanen.